

Geologia 
 Marea – periodico innalzamento e abbassamento del livello dei mari, causato dalle forze mareali esercitate dalla Luna e, in misura minore, dal Sole
 Forza di marea (o effetto mareale) – effetto secondario della forza di gravità, che tende a deformare un corpo celeste soggetto all'attrazione gravitazionale di un altro corpo.

Letteratura 
 Marea (Riptide) – romanzo di Douglas Preston e Lincoln Child del 2000
 Marea (The House Sitter) – romanzo di Peter Lovesey del 2003

Musica 
 Marea – gruppo musicale italiano
 Marea – gruppo musicale spagnolo
 Marea – singolo di Madame del 2021

Altro 
 Marea – sommergibile della Regia Marina
 Fiat Marea – modello di automobile
 MAREA – cavo sottomarino